Серти́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Пон-д’Эн. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01069.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Лиона, в 9 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает небольшая река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1445 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 993 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 793 были экономически активными, 200 — неактивными (показатель активности — 79,9 %, в 1999 году было 76,3 %). Из 793 активных жителей работали 758 человек (404 мужчины и 354 женщины), безработных было 35 (7 мужчин и 28 женщин). Среди 200 неактивных 92 человека были учениками или студентами, 73 — пенсионерами, 35 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIV век). Исторический памятник с 2006 года.
 Руины замка Монмор.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн